New7Wonders of the World, een overzicht van nieuwe wereldwonderen (bouwwerken).
New7Wonders of Nature, een overzicht van natuurlijke wereldwonderen.
New7Wonders of Cities, een project dat op 1 januari 2012 van start gaat om zeven steden te benoemen als wereldwonder.